Jędryka – polskie nazwisko; na początku lat 90 XX wieku ogółem w Polsce mieszkało około 1400 osób o tym nazwisku.
 Joanna Jędryka (właśc. Stanisława Jędryka, ur. 1940) – polska aktorka filmowa i teatralna
 Stanisław Jędryka (1933-2019) – polski reżyser i scenarzysta filmowy.
 Waldemar Jędryka (ur. 1950) – polski polityk, przedsiębiorca, Poseł na Sejm RP

Przypisy